Francisco José Caldas puede referirse a:

 Francisco José de Caldas: (1768 - 1816) Científico, militar, geógrafo, botánico, astrónomo, naturalista, periodista, prócer y mártir colombiano.
 Universidad Distrital Francisco José de Caldas: Centro de educación superior, cuyo nombre es debido al científico y prócer colombiano Francisco José de Caldas.
 Casa Museo Francisco José de Caldas: Museo ubicado en la ciudad de Bogotá (Colombia). Su nombre es debido al científico y prócer colombiano Francisco José de Caldas.
 Parque Francisco José de Caldas: Centro recreativo ubicado en la ciudad de Manizales (Colombia). Su nombre es debido al científico y prócer colombiano Francisco José de Caldas.
 Instituto Nacional Francisco José de Caldas: Es un colegio público, mixto y progresista situado en Villavicencio, Colombia. Fue fundado el 4 de octubre de 1950. Su nombre es debido al científico y prócer colombiano Francisco José de Caldas.